Le titre Je suis me suis fait tout petit peut désigner :

Je me suis fait tout petit, album de chansons de Georges Brassens ; 
Je me suis fait tout petit, une chanson de Georges Brassens, composant le premier titre de l'album du même nom ;
Je me suis fait tout petit, film français de Cécilia Rouaud